Hot Springs puede referirse a:

 Hot Springs, localidad de Arkansas ().
 Hot Springs, localidad de Montana ().
 Hot Springs, localidad de Carolina del Norte ().
 Hot Springs, localidad de Dakota del Sur ().
 Hot Springs, localidad de Virginia ().
 Hot Springs, localidad de Washington ().
 El Parque nacional Hot Springs en Hot Springs (Arkansas).
 El Condado de Hot Springs en Wyoming.
 El Parque Estatal Hot Springs en Wyoming.
 Hot Springs, banda canadiense de indie.